Leszczynki (Pommeren) - plaats in Pommeren
 Leszczynki (Gdynia) - wijk in Gdynia, Pommeren
 Station Gdynia Leszczynki